Mule (que significa ‘mula’ en inglés) puede referirse a:

 Mule (software), un programa usado para gestionar comunicaciones entre sistema heterogéneos.
 M.U.L.E., un videojuego de estrategia económica publicado en 1983.
 «The Mule», una canción del grupo británico de hard rock Deep Purple, publicada en 1971.
 The Mule (película de 2014), una película australiana de 2014 dirigida por Tony Mahony y Angus Sampson.
 The Mule (película de 2018), una película estadounidense de 2018 dirigida por Clint Eastwood.